Dominic Stricker è il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Aleksandar Kovacevic ha sconfitto Wu Yibing con il punteggio di 3–6, 7–5, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Emilio Gómez (semifinale)
  Wu Yibing (finale)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Jack Sock (primo turno)

  Aleksandar Kovacevic (campione) 
  Stefan Kozlov (quarti di finale) 
  Brandon Holt (secondo turno) 
  Gabriel Diallo (quarti di finale)

Qualificati 

  Alfredo Perez (primo turno)
  Toby Alex Kodat (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)

  Aidan Mayo (primo turno) 
  Jaimee Floyd Angele (primo turno) 
  Matija Pecotic (primo turno)

Wildcard 

  Stefan Kozlov (quarti di finale)
  Alex Michelsen (secondo turno)

  Jack Pinnington Jones (secondo turno)

Alternate 

  Patrick Kypson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Cleveland Open 2023